Portishead, város Angliában
Portishead, brit trip hop zenekar, amely Portishead városáról kapta a nevét
Portishead (1997), a Portishead második stúdióalbuma